Jaciment de Can Morató a Llagostera (el Gironès)
 Can Morató (Llagostera)
 Can Morató (Santa Maria de Palautordera), casa eclèctica a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)